Pickworth – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Pickworth – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)